Chrétien ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:

 Chrétien de Troyes (um 1135–um 1190), französischer Dichter
 Gilles-Louis Chrétien (1754–1811), französischer Erfinder
 Henri Chrétien (1879–1956), französischer Astronom und Erfinder
 Jean Chrétien (* 1934), kanadischer Premierminister
 Jean-Louis Chrétien (* 1952), französischer Phänomenologe
 Jean-Loup Chrétien (* 1938), französischer Astronaut
 Michaël Chrétien (* 1984), französisch-marokkanischer Fußballspieler
 Michel Chrétien (* 1936), kanadischer Mediziner
 Nicolas Chrétien (fl. frühes 17. Jhd.), französischer Schriftsteller und Übersetzer
 Pierre Chrétien (1846–1934), französischer Insektenkundler

Siehe auch:
 Chrestien